KRNA steht für:
 Korea Rail Network Authority, die Eisenbahninfrastrukturbehörde Koreas
 KRNA (Radiostation), eine Radiostation in Iowa City, Iowa, Vereinigte Staaten

kRNA steht für:
 kinetoplastid RNA, die Ribonukleinsäure von Kinetoplastea
 karasurin-A, ein Ribosomen-inaktivierendes Pflanzenprotein, siehe Karasurin

Krná steht für:
 Krná, eine Gemeinde im Okres Poltár in der Slowakei

Abkürzung